O Aberto da Grã-Bretanha de 2022 ou British Open de 2022 (oficialmente: 2022 Cazoo British Open) foi um torneio de snooker profissional que se realizou de 26 de setembro a 2 de outubro de 2022 na Marshall Arena em Milton Keynes, na Inglaterra. O terceiro torneio da temporada de snooker de 2022–23, foi organizado pela World Snooker Tour e patrocinado pelo varejista de carros Cazoo. A qualificação para o torneio aconteceu de 9 a 14 de agosto de 2022 na Robin Park Arena e no Sports Centre em Wigan, no entanto, os jogos da quelificação com os 16 melhores jogadores do ranking mundial de snooker tenham sido realizadas e disputadas na Marshall Arena. O evento contou com uma premiação total de 478 mil libras esterlinas, dos quais o vencedor recebeu 100 mil.

O chaveamento dos jogos foi obtido através de sorteios ao final de cada rodada. Todos os jogos antes das quartas de final foram disputados no melhor de sete frames, enquanto as quartas de final foram no melhor de nove frames, as semifinais no melhor de 11 frames, e a final no melhor de 19 frames. Mark Williams foi o defensor do título, tendo derrotado Gary Wilson por 6–4 na final do evento de 2021. Williams perdeu por 1–4 para Ben Woollaston na primeira rodada da fase final. Ryan Day venceu o torneio, derrotando Mark Allen por 10–7 na final e conquistou o quarto título de sua carreira. Day subiu do 27º para 16º lugar no ranking mundial após sua vitória, e garantiu um lugar no evento por convite Campeão dos Campeões. Mark Selby fez o quarto break máximo [entrada de 147 pontos] de sua carreira em sua partida contra Jack Lisowski nas oitavas de final [terceira rodada]. John Higgins fez seu 900º century break ["centenária"; entrada de 100 ou mais pontos] em competições profissionais durante sua partida das oitavas de final contra Yuan Sijun, tornando-se o segundo jogador após Ronnie O'Sullivan a alcançar esse marco.

Premiação 
O evento tem um premiação total de 478 mil libras esterlinas, sendo 100 mil libras esterlinas a parte dedicada ao campeão. A distribuição dos prêmios (prize money) para o evento foi a seguinte:

Qualificação 
As eliminatórias para o evento aconteceram entre 9 e 14 de agosto de 2022 na Robin Park Arena e no Sports Centre em Wigan, na Inglaterra. Os jogos classificatórios envolvendo os 16 melhores jogadores foram disputados na Marshall Arena em Milton Keynes. Os jogos classificatórios foram disputados no melhor de 7 frames.

Fase final

Rodada de Qualificação do Top-16

Tabela superior

Tabela inferior

Final

Century breaks

Centuries da fase final 
Durante a fase final houve 62 century breaks, sendo que o maior deles foi um break máximo feito por Selby em sua vitória sobre Lisowski.

 147, 123, 117, 110, 109, 103  Mark Selby
 143, 133, 133, 126, 126, 105, 105, 100  Mark Allen
 143, 110  Andy Hicks
 143  David Grace
 141, 131  Lyu Haotian
 139, 110  Graeme Dott
 139, 130, 109, 100  Judd Trump
 139, 125, 125  Jamie Jones
 138, 135, 126, 102  Anthony Hamilton
 137  Gary Wilson
 134, 120, 102  Barry Hawkins
 134, 112  Jordan Brown
 134  Robbie Williams
 132, 132  John Higgins
 132, 119, 111  Jack Lisowski
 128, 112, 101  Zhao Xintong
 124, 103  Ryan Day
 119  Xiao Guodong
 117, 101  Yan Bingtao
 117  Ben Mertens
 116, 113, 102  Noppon Saengkham
 113  Yuan Sijun
 112  Shaun Murphy
 108  Steven Hallworth
 104  Matthew Stevens
 103  David Gilbert
 101  Craig Steadman

Centuries da fase de qualificação 
Durante a fase de qualificação, foram feitos 25 century breaks, sendo o maior deles de 130 pontos feito por três jogadores.

 130, 107  Li Hang
 130  Steven Hallworth
 130  Ben Woollaston
 129  Ian Burns
 128  Ding Junhui
 128  Ross Muir
 127  Joe O'Connor
 122  Matthew Selt
 121  John Astley
 111, 110  Lukas Kleckers
 109, 104  Noppon Saengkham
 109, 103  Julien Leclercq
 105  Zhao Jianbo
 103  Elliot Slessor
 102  Pang Junxu
 101  Ashley Hugill
 100  Chang Bingyu
 100  David Gilbert
 100  Anthony Hamilton
 100  Louis Heathcote
 100  Andrew Pagett

2022 no snooker